Kostelů svatého Vavřince je v Praze více:
 Kostel svatého Vavřince (Jinonice) – na hřbitově v Butovicích, původně románský
 Kostel svatého Vavřince (Malá Strana, Hellichova) – na úpatí Petřína, dnes koncertní síň
 Kostel svatého Vavřince (Malá Strana, Petřínské sady) – na vrcholu Petřína, dnes barokní
 Kostel svatého Vavřince (Vyšehrad) – přední archeologický nález Vyšehradu, část zachovalá ve Starém děkanství
 Rotunda svatého Vavřince – na Starém Městě v místech kostela sv. Anny

Údržba:Kostely bez kategorie zasvěcení